Elsnitz steht für:

 Elsnitz, deutscher Name der Olešnice (Bělá), rechter Nebenfluss der Bělá in Tschechien und Polen

Elsnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Elsnitz (1746–1825), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Josef Elsnitz (1914–1978), österreichischer Landespolitiker (WdU)